Жиродо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Жиродо, Бернар (1947—2010) — французский актёр, писатель, режиссёр, сценарист.
 Жиродо, Рауль (1932—1995) — французский футболист.
 Жиродо, Сара (род. 1985) — французская актриса кино, театра и телевидения.

См. также 
 Жираудо